VfL Neustadt an der Weinstraße, een Duitse voetbalclub uit Rijnland-Palts
 VfL Neustadt bei Coburg, een Duitse voetbalclub uit Beieren